Nogometni klub Bravo (NK Bravo; Bravo Ljubljana; Bravo) je nogometni klub iz Ljubljane, regija Središnja Slovenija, Republika Slovenija.  
U sezoni 2020./21. "Bravo" je član "Prve slovenske lige".

O klubu 
NK "Bravo" je osnovan 2006. godine. Do 2015. godine se klub natjecao u nižim ligama kao što su "Regionalna Ljubljanska liga" i "Liga MNZ Ljubljana".  
U sezonama 2015./16. i 2016./17. su nastupali u "3. slovenskoj ligi - Centar", a 2017./18. počinju igrati u "2. slovenskoj ligi", koju osvajaju u sezoni 2018./19. te su u sezoni 2019./20. prvi put članovi "1. slovenska liga".   
Klub je također djelovao pod nazivima "Bravo-Belinka" (spojili se s ranijim klubom "Belinka"), Bravo Publikum", "Bravo ŠTUDENT" te AŠK "Bravo".  
Početkom 2010.-ih "Bravo" je imao suradnju s klubom "Interblock", te su u sezoni 2011./12. nastupali kao "Bravo 1 Interblock" u "2. slovenskoj ligi", ali su se klubovi potom opet razdvojili. 

NK "Bravo" od 2008. godine tradicionalno organizira turnir "Ljubljana Open" (za U-14 dobnu kategoriju).

Stadion 
NK "Bravo" nastapa na stadionu "Športni park Ljubljana", koji se nalazi u ljubljanskoj četvrti Šiška.

Uspjesi 
 2. slovenska liga 
 prvajk 2018./19. 

 3. slovenska liga - Centar 
 prvak: 2016./17. 
 doprvak: 2015./16. 

 Regionalna Ljubljanska liga 
 prvak: 2014.15. 
 drugoplsdrsni: 2010./11. 

 Liga MNZ Ljubljana 
 prvak: 2013./14. 

 Kup MNZ Ljubljana
 pobjednik: 2017./18.

Pregled plasmana

Unutarnje poveznice  
 NK Interblock 
 Ljubljana

Vanjske poveznice 
 nk-bravo.si 
 NK Bravo, facebook stranica 
  prvaliga.si, BRAVO (1. SNL) 
  nzs.si, BRAVO (2. SNL) 
  nzs.si, BRAVO (3. SNL - Center) 
  nzs.si, BRAVO (Pokal Slovenije) 
  int.soccerway.com, NK Bravo 
  worldfootball.net, NK Bravo 
 transfermarkt.com, NK Bravo 
   mnzljubljana-zveza.si, KLUBI MNZ LJUBLJANA 
  national-football-teams.com, Bravo Ljubljana

Izvori 
 
  nk-bravo.si, Klub, pristupljeno 11. listopada 2020. 
  weltfussballarchiv.com, NK Bravo , pristupljeno 11. listopada 2020.  
  , pristupljeno 11. listopada 2020.   
  futbolas.lietuvai.lt, NK Bravo, pristupljeno 11. listopada 2020.   
  siol.net, NK Bravo, pbjavljeno 18. lipnja 2019., pristupljeno 11. listopada 2020. 
  

Slovenski nogometni klubovi
Nogomet u Ljubljani